Schell puede referirse a:

 Harry Schell
 Hugo Lacava Schell
 Maria Schell
 Maximilian Schell

 Schell City (Misuri)